Le nom dUSS Wisconsin a été porté par deux navires de lUS Navy, d'après l'État du même nom :

l, un cuirassé de classe Illinois, en service de 1901 à 1920 ;
l, un cuirassé de classe Iowa, en service de 1944 à 1958 puis de 1986 à 1991.

Wisconsin